A Primeira Divisão da Bundesliga de 2001–02, denominada oficialmente de Fußball-Bundesliga 2001–2002, foi a 39º edição da principal divisão do futebol alemão. O campeão foi o Borussia Dortmund, que conquistou seu 6º título na história do campeonato.

Classificação final

Premiação

Ligações externas 

2001
2001 no futebol
2002 no futebol
Desporto na Alemanha em 2001
Desporto na Alemanha em 2002